Ренато Карозоне (, [reˈnaːto karoˈzoːne]; 3 січня 1920 — 20 травня 2001) — італійський співак, піаніст, композитор і диригент естрадного оркестру .

Він був визначною фігурою італійської музичної сцени другої половини 20 століття. Він також був сучасним виконавцем так званої canzone napoletana, пісенної традиції Неаполя. Найбільшими його успіхами в Італії були: O Sarracino, Caravan petrol, Tu vuò fà l'americano, Maruzzella та Pigliate na pastiglia.

Він був лише одним із двох співаків (другий — Доменіко Модуньо), який продавав копії у США, не перекладаючи їх англійською.

Біографія

Ранні роки 
Ренато Карузоне, старший з трьох дітей в сім'ї, народився 3 січня 1920 року в  Неаполі. Він з раннього дитинства за наполяганням батька навчався мистецтву гри на фортепіано в Неаполітській консерваторії та отримав диплом у 1937 році, коли йому було всього 17 років. Незабаром після цього він підписав контракт з керівником бенду і відправився на тривалі гастролі в східну Африці, в результаті чого він працював в Аддис-Абебі піаністом. Тут він став визначною фігурою музичної сцени, виступаючи зі своїм гуртом кілька разів.

Під час Другої світової війни він служив в італійських військах в Сомалі, яке було під протекторатом Італії, потім виступав з різними оркестрами, познайомився зі своєю майбутньою дружиною, одружився і повернувся до Італії лише в 1946 році, після закінчення Другої світової війни .

Незважаючи на успіх за кордоном, для італійської публіки Карозоне залишався незнайомцем. Йому довелося починати свою кар'єру заново і грати на піаніно в невеликих танцювальних залах. На ці виступи сильно вплинули нові ритми та музичні стилі, з якими він стикався під час своєї десятирічної відсутності на італійській музичній сцені.

Хоча батько музиканта, імпресаріо театру Меркаданте (Teatro Mercadante), хотів, щоб син залишився в Неаполі, він переїхав до Риму, де сподівався скласти собі ім'я в музиці.

Успіх 

У 1949 році його попросили зібрати групу на вечір відкриття клубу. Після кількох прослуховувань він запросив голландського гітариста Петера ван Гутена та неаполітанського барабанщика Геге Лі Джакомо, утворивши таким чином Тріо Карозоне, що стало квартетом після приходу угорського музиканта циганського походження Елека Бачика, що грав на басі, гітарі та скрипці.

Згодом ван Гутен і Бачик покинули гурт, щоб зайнятися сольною кар'єрою, на їх місце прийшли нові музиканти, і незабаром група знайшла свій постійний склад.

У 50-ті роки Карозоне набував все більшої популярності, його оркестр користувався великим попитом і в Італії, і за кордоном, а продажу записів неухильно зростали.

Його пісня "Torero", написана спеціально для гастролей в Іспанії (Spain), влітку 1958 року протягом 14 тижнів займала 1-е місце в американському хіт-параді. Пісню переклали на 12 мов, і тільки в США було записано не менше тридцяти версій каверу. 5 січня 1957 року Карозоне та його гурт розпочали успішне американське турне з концертом на Кубі. Цей тур завершився тріумфальним виступом у престижному Карнегі-хол в Нью-Йорку.

Завершення музичної діяльності 
У розпал своєї кар'єри Карозоне оголосив про про припинення музичної кар'єри у 1960 році: «я б швидше пішов у відставку на гребені хвилі, ніж потім мучився сумнівом у тому, що мода та нові бенди, що носять сині джинси, можуть витерти все, що я досяг за стільки років роботи та турбот». Покінчивши з музикою, Ренато зайнявся іншими формами мистецтва, в основному живописом і вивченням класичної музики.

Повернення 

Через 15 років мовчання, 9 серпня 1975 року Карозоне музикант анонсував своє повернення на музичну сцену в телевізійному концерті. Потім він відновив свій музичний дебют концертними концертами, виступами на музичному фестивалі Санремо та телевізійними виступами до кінця 1990-х.

Репертуар 
Кілька його хітів були результатом довгого і плідного співробітництва з поетом Ніколою Салерно, серед них — "O suspiro", "Torero", "Tu vuò fà l'americano", "Mambo Italiano", "Caravan Petrol", "Pigliate 'na pastiglia" і "O Sarracino"..

Він зробив чотири альбоми з Capitol Records, "Honeymoon in Rome" T-10031, "Renato Carosone!" T-10163, "Carnevale Carosone" T-10204 and Blue Italian Skies T-10147, а у 1958 році він відкрив свій власний лейбл 'Stereo Dischi'.

Смерть 
Карозоне помер 20 травня 2001 року у віці 81 років у Римі, Італія.

Пісні

Власні

Фільмографія 
 Maruzzella, режисер Луїджі Капуано (1956)
 :it:Totò, Peppino e le fanatiche, режисер Маріо Маттолі (1958)
 :it:Caravan petrol, режисер Маріо Амендола (1960)

Примітки

Джерела 
 Scuderi, Antonio. «Okay Napulitan!: Social Change and Cultural Identity in the Songs of Renato Carosone.» Italica, Vol. 87. No. 4 (2010) : 619-36.

Італійські музиканти
Італійські співаки
Померли 2001
Народились 1920